Авранш (фр. Avranches) — топоним.

 Авранш — город и порт во французском департаменте Манш, на холме высотой 104 метра, вблизи знаменитого монастыря Мон-Сен-Мишель, часть реликвий из которого выставлена в местном музее.
 Авранш (виконтство) — небольшое феодальное владение на юго-западе Нормандии в Средние века.
 Авранш (округ) — округ () во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия.
 Авранш (кантон) — кантон округа Авранш.